Базарбай:

Казахстан 
 Базарбай — село в Байзакском районе Жамбылской области.

Россия 
 Базарбай — село в Кваркенском районе Оренбургской области.
 Базарбай — река в Оренбургской области.
 Базарбай — гора в 10 км к от с. Новопавловка, Акбулакский район, Оренбургская область.